Alfred Wierusz-Kowalski (1849–1915) – polski malarz,
 Bronisława Wierusz-Kowalska (zm. 1920) – polska pisarka i tłumaczka literatury francuskiej, skierowanej dla dzieci i młodzieży,
 Czesław Kowalski-Wierusz (1882–1984) – polski malarz,
 Henryk Wierusz-Kowalski (1846–1929) – polski generał brygady, doktor medycyny,
 Jan Wierusz-Kowalski (1912–2000) – polski benedyktyn, religioznawca,
 Janina Wierusz Kowalska (ur. 1949) – polska malarka, pedagog,
 Janusz Julian Wierusz-Kowalski (1905–1963) – polski działacz polityczny i instruktor harcerski,
 Joanna Wierusz-Kowalska (1930–2005) – polska malarka, konserwator dzieł sztuki,
 Józef Wierusz-Kowalski(1866–1927) – polski fizyk,
 Karol Wierusz-Kowalski (1869–1953) – polski malarz,
 Michał Wierusz-Kowalski (1975–2016) – polski historyk, medioznawca, wykładowca akademicki, dziennikarz

Zobacz też 
 Kowalscy herbu Wieruszowa